E 551 oder E551 steht für:
 Siliciumdioxid als Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 551

E.551 steht für:
 FS E.551, italienische Lokomotivbaureihe

Abkürzung